Zákon o rodině může být:
Zákon o rodině (Československo, 1963) (č. 94/1963 Sb.)
Zákon o rodině (Slovensko, 2005) (č. 36/2005 Z.z.)
Zákon o právu rodinném (č. 265/1949 Sb.)